Еле́на Серге́ева:
 Сергеева, Елена Васильевна (более известна под фамилией Сливинская; род. 1980) — российская гандболистка.
 Сергеева, Елена Владимировна (род. 1959) — советский и российский филолог.